200 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 1 sierpnia. Finał rozegrano 2 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 36 (39 zgłoszonych) zawodniczek z 31 państw.

Złoty medal zdobyła Julija Jefimowa reprezentująca Rosję. Drugie miejsce zajęła Dunka Rikke Møller Pedersen, a brązowy medal przypadł Micah Lawrence ze Stanów Zjednoczonych.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013